Deified — дванадцятий студійний альбом американського репера Keak da Sneak, виданий 10 червня 2008 р. лейблами Koch Records та AllNDaDoe. Платівка розійшлася накладом у 3,8 тис. проданих копій за перший тиждень. Станом на квітень 2009 тираж становив 30 тис. Мастеринг, зведення: Young Mozart.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Keak da Sneak
Англомовні музичні альбоми